Nederlands persoon 
 Arnoldus Zeegers (1733-1804), burgemeester van Eindhoven 1775-1776 en 1792-1793
 Johannes Zeegers (1740-1808), burgemeester van Eindhoven 1784-1785
 Everardus Josephus Zeegers (1755-1797), burgemeester
 Arnoldus Zeegers (1756-?), burgemeester
 Jan Zeegers (1872-1937), fotograaf
 Jan Zeegers (1902-1978), atleet
 Guus Zeegers (1906-1978), middellangeafstandsloper
 Machiel Zeegers (1916-2000), hoogleraar
 Bram Zeegers (1949-2007), advocaat
 Leonne Zeegers (1961), intersekse persoon
 Birke Zeegers (1969), actrice, zangeres en fotomodel
 Oscar Zeegers (1984), acteur

Zie ook 
Zegers (doorverwijspagina)
Segers (doorverwijspagina)
Seghers, literatuurprijs